Амундсен () — норвезьке прізвище. 

Відомі люди
 Гаральд Естберг Амундсен — норвезький лижник
 Роалл Амундсен — норвезький футболіст
 Руаль Амундсен — норвезький дослідник

Див. також 
 Амундсен (фільм)

Норвезькі прізвища